Два корабля Королевского флота носили имя HMS Romulus, в честь Ромула, одного из легендарных основателей Рима:

 HMS Romulus — 44-пушечный корабль 5 ранга; спущен на воду в 1777; захвачен французами в 1781.
 HMS Romulus — 36-пушечный фрегат 5 ранга; спущен на воду в 1785; использовался как войсковой транспорт с 1799; на рейдовой службе с 1813; разобран в 1816.